Glinje (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Glinje (Cerklje na Gorenjskem), een plaats in de Sloveense gemeente Cerklje na Gorenjskem
 Glinje (Ugljevik), een plaats in de gemeente Ugljevik in Bosnië-Herzegovina